US Open 2014 – turniej legend kobiet – zawody deblowe legend kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania odbyły się pomiędzy 4 a 6 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 

US Open 2014
US Open – turniej legend kobiet